Торнео Виареджо или Турнир Виареджо, пълното му име е Световен турнир по футбол във Виареджо (), наричан още Купата на Карнавала () е международно състезание за младежки отбори от цял свят (до 21 г.), който се провежда всяка година (от 1949 г. непрекъснато) през месец февруари, по време на традиционните карнавални празници. Организиран е от Центърът за млади футболисти A.S.D. Виареджо. Той е официално признат от ФИФА, УЕФА, националния олимпийски комитет на Италия и италианската федерация по футбол.

България е представена в няколко от турнирите с младежкия отбор на ЦСКА (1962, 1963, 1966, 1967, 1969 и 1970). Без особен успех.

Победители по години

Отличия по клубове

Външни препратки 
 Официален сайт
 История на турнира 

Международни футболни турнири
Виареджо
Турнири по футбол в Италия
Тоскана